Rubén Navarro Méndez (Sallent de Llobregat, 6 de junho de 1978) é um futebolista espanhol que joga como atacante. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Referências

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona